Wahine, das in der hawaiischen und der  Sprache „Frau“ bedeutet, ist in folgenden Namen wiederzufinden:

Polynesien
 Kiha Wahine, in der polynesischen Mythologie eine Göttin

Neuseeland
 TSS Wahine, eine neuseeländische Fähre (1913–1951)
 TEV Wahine, eine neuseeländische Fähre (1965–1968)